Кохистан ( «горная страна», устар. Когистан или Кугистан) может относиться к следующим топонимам:

Пакистан 
 Кохистан (историческая область) — название исторической области на севере Пакистана
 Кохистан (округ) — округ (провинция Хайбер-Пахтунхва) в восточной части этой области, называемой также Индский Кохистан
 Сватский Кохистан (Каламский Кохистан) — название западной части этой области, разделён между округами Сват и Дир.

Афганистан 
 Кохистан (Бадахшан) — округ в провинции Бадахшан
 Кохистан (Фарьяб) — округ в провинции Фарьяб
 Кохистан (округ в Каписе) — бывший округ в провинции Каписа, в 2005 году разделённый на два округа:
 Хеса-Дувум-Кохистан
 Хеса-Авал-Кохистан
 Кохистан (Каписа) — административный центр округа Хеса-Авал-Кохистан, ранее центр округа Кохистан
 Кабульский   (запад провинции Парван в Афганистане) — бассейн верхней Кабулдарьи (к северу от Кабула) и Панджшерское ущелье.

Иран 
 Кухистан — горная область на Иранском нагорье, северная половина Восточноиранских гор, представляющая собой серию хребтов, вытянутых с северо-запада на юго-восток между пустынями Деште-Кевир и Деште-Лут.   север остана Южный Хорасан в Иране.

Средняя Азия 
 Кухестан —  горная страна по верхнему течению реки Зеравшана, образуемая западной частью Алайского (Зеравшанского) и Гиссарским хребтами в Самаркандской области, историческая область в Фанских горах на стыке Заравшанского и Гиссарского хребтов в системе Памиро-Алая.
 «Кӯҳистони Бадахшон» — таджикское название Горного Бадахшана.

См. также 
 Кохистани (значения)
 Кохистанцы — название коренных жителей пакистанского Кохистана
 Кохистанские языки — одна из подгрупп в составе восточной группы дардских языков
 Индский кохистани — одно из названий языка майян
 Калам-кохистани — одно из названий языка башкарик
 кохистани — диалект языка шина, распространённый в восточной части Индского Кохистана

Примечания